Gruda je lahko:
 Gruda, Črna gora
 Gruda, Konavle (Hrvaška)
 Gruda (likovna skupina)
 Gruda (revija) (1924–1941)